Максудов — прізвище. Відомі носії:

 Максудов Ахмедхаді Нізамутдінович (1868—1941) — татарський мовознавець, педагог, ісламознавець-популяризатор, політичний і громадський діяч.
 Максудов Латип Максудович (1928—1999) — радянський дипломат.
 Максудов Садретдин Нізаметдінович (Садрі Максуді; 1878—1957) — російський і турецький державний і громадсько-політичний діяч.
 Максудов Садик Мубінович (1904—1981) — татарський і башкирський поет, перекладач, член Спілки письменників Башкирської АРСР.
 Бабьонишев Олександр Петрович (псевдонім Сергій Максудов; рід. 1938) — російсько-американський геолог, демограф, історик і соціолог.
 Максудов Фарамаз Газанфар огли (Fəraməz Maqsudov; 1930—2000) — Президент АН Азербайджану, доктор фізико-математичних наук.
 Максудов Шухрат Мірусманович (нар. 1970) — радянський і узбекистанський футболіст, нападник.